Tamanho (do latim tam, "tão", e magnus, "grande") é em geral é a magnitude ou as dimensões de uma coisa.

pode se referir a:
 As dimensões ou medidas de um objeto:
 Para objetos de uma dimensão, é o comprimento, largura ou altura;
 Para objetos de duas dimensões, é a superfície;
 Para objetos de três dimensões, é o volume;
 A altura ou comprimento de um ser vivo;
 Em Informática, é a quantidade de bytes que ocupa um arquivo.

Ver também
  Magnitude
 

Desambiguação